World Grand Prix 2018, eller Ladbrokes World Grand Prix, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 19 och 25 februari 2018 i Guild Hall i Preston, England.
Ronnie O'Sullivan vann sin 32:a rankingtitel genom att besegra Ding Junhui med 10–3 i finalen.
Barry Hawkins var regerande mästare, men han fanns inte rankad bland topp 32 och var inte kvalificerad för tävlingen.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP med ett extra pris för eventuella maximumbreak. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 40 000 || align=right | 40 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 500 || align=right | 60 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 5 000 || align=right | 80 000
|-
| align=left | Högsta break || align=right | || align=right | 5 000
|-
! align=left | Summa || align=right | || align=right | 375 000
|-
|}

Maximumbreak
Det var 3 tävlingar sedan ett maximumbreak gjordes så därför låg den rullande prissumman på 3 × 5 000 =  GBP.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor 
snooker.org
Snookersäsongen 2017/2018